

Geografia

Austria 
 Nestelbach – frazione di Großklein, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Nestelbach bei Graz – comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Nestelbach im Ilztal – ex comune ora frazione di Ilz, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)